

Geografia

Niemcy 
 Deutsch Krone – dawny powiat

Polska 
Dawna nazwa miejscowości:
 Wałcz

Zobacz też 
 Krone